Luca Belingheri (1983–) – calciatore italiano
Sofia Belingheri (1995–) – snowboarder italiana